Pericú peut désigner :

 Pericú : groupe ethnique amérindien qui vivaient dans l'extrême sud de la péninsule de Basse-Californie au Mexique ;
 Pericú : une langue amérindienne ;
 Giuseppe Pericu (1937-2022) : homme politique italien ;

Homonymie de patronyme